Izworowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Izworowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Izworowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Izworowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora
 Izworowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Tyrgowiszte